Kovalam (Kerala), badplaats bij Trivandrum
Kovalam (Tamil Nadu), badplaats bij Chennai